Robbie Moore est un nom pouvant désigner:

 (né en 1954), gardien de but canadien de hockey sur glace
Robbie Moore (né en 1984), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Moore, Robbie